Tommy Mikael Salo, švedski hokejist, * 1. februar 1971, Surahammar, Švedska.

Ridderwall je v švedski ligi branil za klube Surahammars IF, Västerås IK, IK Westmannia-Köping, MoDo Hockey in Västra Frölunda HC, v desetih sezonah v ligi NHL pa je branil za klube New York Islanders, Edmonton Oilers in Colorado Avalanche.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in osmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in štirih bronastih medalj. Trikrat je bil izbran v idealno postavo Svetovnih prvenstev.

Leta 2013 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Surahammars IF
| Švedska liga
| 88/89
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska mladinska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 89/90
|
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Westmannia-Köping
| Švedska liga
| 90/91
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 7
| 0
|
| 0
|
| 3.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Westmannia-Köping
| Švedska liga
| 91/92
|
|
| 33
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 24
| 40
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.46
|
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .895
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 32
| 40
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.35
|
|
| 4
| 4
| 0
| 1
| 2
| 0
| 4.75
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.11
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.33
| .846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
|
| 6
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.02
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Grizzlies
| IHL
| 94/95
|
| 65
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.60
| .910
|
| 8
|
| 0
| 0
| 1
| 2
| 3.07
| .890
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 45
|
| 0
| 2
| 2
| 6
| 2.65
| .902
|
| 22
|
| 0
| 1
| 3
| 24
| 2.28
| .919
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.02
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 58
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.82
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 10
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.00
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 97/98
|
| 62
|
| 0
| 1
| 1
| 31
| 2.64
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 98/99
|
| 51
|
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.62
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.57
| .903
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.23
| .926
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.84
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 70
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.33
| .914
|
| 5
|
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.83
| .895
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 73
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.46
| .904
|
| 6
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.22
| .920
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.94
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 69
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.22
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.35
| .924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.96
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 65
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.71
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.15
| .861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 44
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.58
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.37
| .912
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| '''.895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 36
| 44
| 0
| 0
| 0
| 14
| 2.58
| .909
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 27
| 3.18
| .888
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 37
| 44
| 0
| 1
| 1
| 16
| 2.47
| .911
|
| 17
| 17
| 0
| 0
| 1
| 14
| 2.35
| .920
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.50
| .796
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 22
| 51
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.29
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Surahammars IF
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti IK Westmannia-Köping
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Denver Grizzlies
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Västra Frölunda HC
Trenerji Kungälvs IK
Trenerji IK Oskarshamn
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih